«Травиа́та» () — художественный кинофильм, поставленный режиссёром  в 1968 году, экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди, в главной партии — Анна Моффо.

Сюжет 
Фильм-опера. Экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди. XIX век, Париж и его окрестности. На одной из вечеринок Виолетта Валери — известная парижская куртизанка — знакомится с влюблённым в неё молодым провинциалом Альфредом Жермоном. Эта встреча переворачивает её жизнь: Виолетта оставляет Париж и свою прежнюю жизнь и уезжает с Альфредом. Казалось бы, счастье совсем близко, однако приехавший отец Альфреда просит Виолетту оставить её сына. Убитая горем женщина, умирающая от чахотки, принимает нелёгкое решение оставить своего возлюбленного ради его семьи и его будущего.

В ролях 
 Анна Моффо — Виолетта Валери
  — Альфред Жермон
 Джино Бекки — Жорж Жермон
 Мафальда Микелуччи — Флора Бервуа
 Маурицио Пьяченти — маркиз д’Обиньи
 Артуро Ла Порта — барон Дюфоль 
 Глауко Скарлини — виконт Гастон де Леторьер
 Джанна Лоллини — Аннина
  — доктор Гренвиль
 Атос Чезарини — Джузеппе

Музыканты 
 Хор и оркестр Римской оперы
 Дирижёр:

Съёмочная группа 
 Режиссёры: , Сандро Больчи
 Композитор: Джузеппе Верди
 Сценарий: Франческо Мария Пьяве (либретто оперы), Александр Дюма-сын (автор пьесы «Дама с камелиями»), Марио Ланфранки
 Оператор: Леонида Барбони
 Художники: Маурицио Монтеверде, Андреа Таккари, Альберто Версо

Издание на видео 
 Выпущен на DVD в 2003 году фирмой VAI.

См. также 
 Травиата (фильм-опера, 1983)
 Лючия ди Ламмермур (фильм-опера, 1971)
 Мадам Баттерфляй (фильм-опера, 1956)

Ссылки 
 Фильм «Травиата» (1968) на IMDb

Фильмы-оперы Италии
Экранизации опер Джузеппе Верди
Экранизации произведений Александра Дюма (сына)
Фильмы-оперы по литературным произведениям
Дама с камелиями